Mandarin har flera betydelser:

Mandarin (ämbetsman) – en västerländsk benämning på ämbetsperson i det kejserliga Kina
Mandarin (språk) – den största kinesiska dialektgruppen
Standardkinesiska – en variant av kinesiska som baseras på den dialekt av mandarin som talas kring Peking, Officiellt språk i Kina, Taiwan och Singapore
Mandarin –  en art i familjen vinruteväxter och en beskrivning på samtliga småcitrustyper, se småcitrus
Mandarin (seriefigur) – Iron Mans ärkefiende i Marvel Comics